

Astronomia 
 5879 Almeria – asteroide near-Earth

Geografia 
 Filippine
 Almeria – municipalità della provincia di Biliran
 Spagna
 Almería – città dell'Andalusia
 Provincia di Almería – provincia dell'Andalusia

Musica 
 Almería – album dei Lifehouse

Sport 
 Club Voleibol Almería – società pallavolistica spagnola
 Unión Deportiva Almería – società calcistica spagnola